Gerard Ryle (1965) – giornalista australiano di origini irlandesi 
 Gilbert Ryle (1900-1976) – filosofo britannico
 Martin Ryle (1918-1984) – astronomo britannico